Гонг може да се отнася за:
 гонг, музикален перкусионен инструмент;
 Гонг, българско радио;
 Гонг, българско радиопредаване;
 gong.bg, уебсайт за спортни статии